The Stolen Invention – cortometraggio prodotto dalla Thanhouser Film Corporation del 1910
The Stolen Invention – cortometraggio della Kalem Company del 1912
The Stolen Invention – cortometraggio del 1915